Meridian Tech д.о.о, meridianbet.rs или Меридиан је појам који одоговара заштитном знаку повезаним са компанијом - друштвом са ограниченом одговорношћу Meridian Tech, земаљског и онлајн приређивача игара на срећу основаног 2001, са седиштем у Београду, Србија. Ово правно лице део је Meridian Gaming групације, која послује на више од 30 тржишта широм света у својству реномираног приређивача спортског клађења и игара на срећу. Српска компанија чланица групе запошљава више од 1000 људи.

Правно лице је основано и послује у складу са законима Републике Србије и лиценцирано је од стране домаће Управе за игре на срећу (власник лиценце за приређивање земаљског спортског клађења, онлајн спортског клађења, наградних игара и игара на срећу на аутоматима).

Портфолио услуга
Meridian Tech нуди услуге стандардног и уживо спортског клађења, онлајн казино, мобилне и десктоп слот игре, као и виртуелно клађење путем десктоп сајта, Андриод/iOS апликације или мобилног сајта.

Квоте за клађење које нуди ова компанија покривају све најрелевантније индивидуалне и тимске спортове као што су фудбал, кошарка, тенис, одбојка и др, укључујући и клађење уживо. На српском тржишту клађења и других игара на срећу, компанија Меридиан испоручује следеће услуге:

 земаљско и онлајн спортско клађење (укључујући и могућност креирања слободне опкладе, где играч може самостално предложити опкладу и од кладионице добити предложену квоту за исту). Стандардно и уживо клађење праћени су великим бројем бонуса, како оних са депозит условом тако и оних без услова. Сви мечеви покривени су извештајима у реалном времену и квотама за уживо клађење, сервисом за резултовање опклада, јављањем промена на самој спортској примедби, корисничким сервисом, што у пракси значи да је ова компанија развила ин-хоусе механизме којим је покривен читав животни циклус опкладе. Такође, доступна је и опција превремене исплате тикета, такозвани turbo cash.

 клађење на е-спорт, укључујући клађење на турнире у најпопуларнијим видео играма попут PES, FIFA 2020, DOTA, CS:GO и др.

 онлајн казино (више од 1000 слот игара доступних како на десктоп тако и на мобилној верзији сајта) уз бесплатнe спиновe за све новорегистроване играче.

 виртуелно клађење – клађење на бројеве, Lucky 5,  Lucky 6, трке коња и паса (провајдери SIS, Greyhounds).

Услуге онлајн казина испоручују се како ин-хоусе тако и уз помоћ водећих онлајн казино провајдера као што су Microgaming, Habanero, PlayTech, Playson, Expanse, Pragmatic, Oryx, Gamomat, Kalamba, Quickspin, Tom Horn, Pg Soft, Evolution, Leap, BetGames.tv, GameArt, Fazi. Меридиан такође нуди и опцију стандардног онлајн казина, али и live dealer варијанту.

Компанија је интегрисала широк избор пејмент провајдера – начина уплате, као што су самостална платформа Meridian Pay, Skrill, iPay, mCash, стандардни банковни трансфер, платне картице (VISA, Maestro, Master Card).

Технолошка решења у кладионицама

Meridian POS
Меридиан нуди комплетан опсег услуга у земаљском пословању – кладионицама, познатији и као Meridian POS. Реч је о интегрисаном хардверско – софтверском систему за продају којим се координира пословање кладионица: пријем опклада, сравњивање стања касе, припрема пореских извештаја за регулатора.

Овај систем координира процес регистрације и праћења трансакција играча, депоновања готовине, лоyалитy програм, контролу трошкова, screen систем и др. Представљено решење персонализује трансакције играча и аутоматизује процес у кладионицама.

Терминали за клађење (SST)
У циљу унапређења корисничког искуства у кладионицама, Меридиан располаже и са самоуслужним терминалима за клађење, у потпуности интегрисаним са другим базама података.

Apple Watch Aplikacija
Меридиан је уопште један од првих приређивача спортског клађења и игара на срећу који је лансирао Apple Watch апликацију за своје играче, директно повезану са иОС платформом. Уз помоћ ње, играчи могу испратити уживо резултате, примати нотификације и уживати у клађењу у ходу.

Друштвене мреже
Компанијски профили на друштвеним мрежама веома су релевантни и имају запажени интернет саобраћај – Инстаграм налог има преко 18.100 пратилаца, више од 48.300 корисника прати meridianbet.rs Фејсбук страницу, док Твитер налог има преко 2300 пратилаца.

Меридиан спорт Србија
У оквиру интернет операција компаније функционише и портал под називом Меридианбет спорт Србија, са дневним ажурирањем вести из света спорта. Страница је подељена на следеће рубрике: најновије, фудбал, кошарка, тенис, кладионица, специјали, и остало. Садржај интернет сајта ажурира се на дневном нивоу са преко 80 вести и чланака.

Пословна филозофија
Мердиан има 20 година искуства у сектору игара на срећу, како у Србији тако и у региону Југоисточне Европе (путем повезаних компанија). Уз високо обучене оперативце и развијене политике спречавања прања новца и одговорног клађења, компанија има структурне капацитете за брзо прилагођавање регулаторним променама на тржишту, нарочито у сегменту онлајн клађења и с њим повезаном високом фреквенцијом регулаторних измена на српском тржишту у протеклих неколико година.

Тржишна компаративна предност компаније Меридиан уједно је и срж њене пословне стратегије – инсистирање на најширем портфолију спортских догађаја доступних за стандардно и уживо клађење. Осим тога, компанија има најатрактивније квоте, као и највећи број различитих опција за клађење.

Компанија има развијену мрежу кладионица, оспособљених да у потпуности одговоре на потребе корисника, уз све мере друштвено одговорног пословања, како би се постигла безбедност играча и интегритет клађења у Србији.

Друштвена одговорност
Меридиан је развио опсежну политику одговорног клађења, засновану на следећим темељим принципима који осигуравају играче и осетљиве друштвене групе:
 Безбедност игре (интегритет података и спортских догађаја)
 Заштита од зависности у играма на срећу (механизми само-искључивања)
 Заштита малолетника (комплетна забрана уласка малолетника у просторије / на вебсајт)

Примењена родна равноправност
Више од половине запослених у компанији Meridian Tech д.о.о чине жене, што је сврстава у групу ретких приређивача игара на срећу широм света који овакав приступ заиста имплементира и у пословној пракси. Сви запослени у компанији Меридиан непрекидно су обучавани да препознају и прилагођавају се технолошким и регулаторним променама у индустрији игара на срећу и приватном сектору уопште.

Хуманитарни рад
Од избијања пандемије COVID-19 у марту 2020, Meridian Tech д.о.о. непрестано подржава локалну заједницу упућујући финансијску, техничку и логистичку подршку мештанима удаљених и тешко доступних места, али и болницама, медицинским радницима, организацијама Црвеног крста, јавним кухињама и свратиштима.

У Републици Србији, само током трајања пандемије, Меридиан је до сад помогао следећим здравственим установама: Институту за реуматологију, Клиници за инфективне болести, Дому здравља "Др Милорад Мика Павловић" Инђија, Институту за мајку и дете, КБЦ Драгиша Мишовић, Болници Ниш, BELhospice и другим здравственим и социјалним установама. 

Током борбе против пандемије, компанија није заборавила ни најмлађе који се боре против других опаких болести. Тако је Меридиан организовао хуманитарни турнир у шутирању тројки уз учешће најбољих домаћих играча. Захваљујући њиховој прецизности са линије за три поена, прикупљено је два милиона динара за хитно лечење у иностранству Софије Маркуљевић, девојчице која болује од ретке и веома опасне болести – спиналне мишићне атрофије тип 1.

Тржиште игара на срећу у Србији: регулаторни приказ
Према подацима Управе за игре на срећу, спортско клађење је најпопуларнији вид игара на срећу, након кога следе игре на аутоматима. У Републици Србији, игре на срећу регулисане су Законом о играма на срећу (2020) и другим поџаконским актима који уређују регулаторни оквир за игре на срећу. Закон разликује следеће три врсте игара на срећу:

 Класичне игре на срећу – сви облици лутријских игара, спортске прогнозе и игара као што је бинго
 Посебне игре на срећу – спортско клађење, игре на аутоматима и казинске игре на срећу
 Наградне игре у робама и услугама

Види још 
 Спортско клађење

Референце 

Коцкање